Abdul Razak (premier), een Maleis staatsman
Abdul Razak (voetballer), een Ivoriaans voetballer